I Karma in Auge sono un gruppo musicale new wave e alternative italiano 
.

Storia
Nascono a Taranto nel 2006 ad opera del cantante e chitarrista Salvatore Piccione con l'idea di coniugare l'esperienza post-punk dei primi anni '80 con l'alternative tipico dei '90. Dopo un primo lavoro, un cd autoprodotto nel 2010 dal titolo “Memorie disperse”, firmano per l'etichetta indipendente Danze Moderne per la quale stampano il cd album “Rituali ad uso e consumo” (2012). Segue un'intensa attività concertistica che durerà fino alla primavera del 2014, quando torneranno in studio per registrare un nuovo cd, che verrà pubblicato a settembre dello stesso anno con il titolo di “Socialnoia”.

Formazione

Formazione attuale
 Salvatore Piccione - voce, chitarra, tastiere
 Giovanni D'Elia - basso
 Mimmo Frioli - batteria, tastiere

Discografia

LP/CD
 2014 - Socialnoia EP
 2012 - Rituali ad uso e consumo 
 2010 - Memorie disperse EP

Collegamenti esterni 
 
 
  Karma in Auge su Discogs